Plav (chirilic: Плав) este un oraș din Muntenegru, situat în regiunea de est a țării. Are o populație de 3.615 de locuitori (conform recensământului din 2003). Plav este reședința comunei cu același nume, care are o populație de 13.805 de locuitori.

Demografie

Referințe

Legături externe

 Plav

 

Orașe din Muntenegru
Comuna Plav